Palm Springs může být:

místopisné jméno
 Palm Springs (Kalifornie) – město v Kalifornii v USA
 Palm Springs (Florida) – město na Floridě v USA
 Palm Springs (Hongkong) – místo v Hongkongu

jiný význam
 Palm Springs (skupina) – britská hudební skupina
 Palm Springs (film, 1936) – americký film z roku 1936
 Palm Springs (film, 2020) – americký film z roku 2020

Rozcestníky - místopisné jméno